U830 steht für:
 U830C, ein 8-Bit-Prozessor
 LG U830, ein Mobiltelefon von LG Electronics

U830